Денежниково — название населённых пунктов:

Россия 
 Денежниково — деревня в Красносельском районе Костромской области.
 Денежниково — деревня в Можайском районе Московской области.
 Денежниково — деревня в Раменском районе Московской области.
 Денежниково — классицистическая усадьба Талызиных в оной.
 Денежниково — посёлок в Раменском районе Московской области.
 Денежниково — посёлок в Рязанском районе Рязанской области.

Украина 
 Денежниково — село в Новоайдарском районе Луганской области.